«Єнчепінг Седра» ІФ () — шведський футбольний клуб із Єнчепінга.

Історія 
Заснований 9 грудня 1922 року. 

Провів 10 сезонів у Аллсвенскан (останній — 2017): зіграв 220 матчів, у яких здобув 67 перемог, 48 нічиїх і 105 поразок, різниця м'ячів 329-483.

Виступає в 2-у дивізіоні Швеції.

Досягнення 
Аллсвенскан:
Найвище місце 2-е (1): 1949/50

Кубок Швеції:
Володар кубка (1): 1993

Сезони в чемпіонаті Швеції

Посилання 

 Офіційна сторінка 
 «Єнчепінґ Седра» ІФ на foot.dk

Примітки 

Футбольні клуби Швеції
Футбольні клуби, засновані 1922